

Sciences humaines et sociales 
 En breton, berzet est une forme (participe passé ou troisième personne du singulier de l'impératif) du verbe berzañ (« interdire, proscrire »).

Patronyme 
 Hercule Berzet (?-1686) est un prélat français, évêque de Maurienne de 1658 à sa mort.

Toponyme 

 Berzet, un hameau de la commune de Saint-Genès-Champanelle, dans le Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes, France) ;
 le puy de Berzet, un relief volcanique () proche du hameau ci-dessus.